2 miejscowości w Polsce:
 Tralewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Ryjewo
 Tralewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Nowy Staw